Pak, koreai vezetéknév
 Pak, kitalált nép Larry Niven Ismert Űr univerzumában
 PaK lövegcsalád a második világháborúban, Panzerabwehr Kanone (német)